Салами́н ( или ) — крупнейший из Саронических островов в заливе Сароникос в Греции недалеко от Афин. Площадь острова 91,503 квадратных километра. Население —  жителя по переписи 2011 года. Входит в одноимённую общину (дим) в периферийной единице Острова в периферии Аттике. Административный центр общины — город Саламин.

История 
В VII—VI веках до н. э. за обладание островом велась длительная борьба между Афинами и Мегарой.

При Саламине прошла одна из известнейших битв античности, в которой греки под началом Фемистокла разбили персидский флот в 480 году до н. э.

Саламин также известен как остров Аякса — гомеровского героя, возглавлявшего саламинян в Троянской войне.

В период османского владычества остров назывался Кулури () от .

Экономика 
Является дачным местом рабочего населения района Перама — Пирей, иностранные туристы здесь редкие гости. Северо-восточная коса Киносура служит местом отстоя и ремонта торговых судов. Центр рыболовства. Развито садоводство, в основном фисташковые деревья. Саламин также является главной базой греческого ВМФ.

Транспорт 
Остров Саламин сообщается с Пирейским районом на материке паромной переправой. Проехав по северу острова, можно выехать на  Афины — Патры через западную переправу возле монастыря .

Известные уроженцы 
 Лембесис, Полихронис (1848—1913), греческий художник, представитель так называемой Мюнхенской школы;
 Теодорос Пангалос (1878—1952), генерал, участник Балканских и I-й мировой войн и Малоазийского похода, политик, диктатор Греции в 1925—26 гг.

См. также 
 Битва при Саламине
 Древняя Греция

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 

 
Саронические острова